Так называемый Шкаф стыда (Armadio della vergogna) — опечатанный шкаф, хранившийся с 1960 по 1994 год за решётчатой дверью в стене в здании главной военной прокуратуры в Риме в палаццо Чези. В этом шкафу в 1960 году по решению тогдашнего главного военного прокурора Италии Энрико Сантаросе были «временно архивированы» папки с материалами расследований 2274 случаев военных преступлений нацистов. В 1966 году материалы 1300 расследований были переданы итальянской государственной прокуратуре, а 20 других — следственным органам ФРГ. Для 695 дел, предположительно самых важных, срок «архивации» длился 34 года. Эти документы были раскрыты лишь в 1994 году.

В 1998 году, по заключению совета военного суда Италии, сокрытие дел после завершения расследований было признано противозаконным.

Предыстория 
6 мая 1955 года Федеративная республика Германия стала членом НАТО. 12 ноября 1955 года было начато формирование бундесвера.

В 1956 году в переписке между итальянским министром иностранных дел Гаэтано Мартино и министром обороны Италии Паоло Эмилио Тавиани было решено, что начало процессов против бывших военнослужащих немецкого вермахта может привести к осложнению положения ФРГ, которая находилась в процессе интеграции в НАТО.

Раскрытие 
Римский государственный военный прокурор Антонино Интелисано (Antonio Intelisano), отвечавший за район Рима и не относившийся к общегосударственным властям, случайно открыл эти дела, разбираясь в 1994 году в деле офицера СС Эриха Прибке. Когда он затребовал документы через генеральную государственную прокуратуру, чиновник службы юстиции открыл забытый шкаф и обнаружил сваленные пожелтевшие папки дел. Не информируя общественность, он разослал эти документы в местные прокуратуры. Государственная военная прокуратура в Риме, где работал Интелисано, получила 129 дел, 214 дел было послано в Специю и 108 дел в Верону.

Процессы после 1994 года 
 Процесс против Теодора Зевеке в Турине по факту массового расстрела на миланской площади Лорето (Strage di Piazzale Loreto) ();
 Процесс против Фридриха Энгеля в Турине по факту массового убийства на Турчинском перевале (Strage del Turchino) () и других зверств в Лигурии. 19 мая 1944 года в солдатском казино были убиты пятеро военнослужащих вермахта. В качестве акта возмездия Энгель приказал расстрелять 59 заключённых в тюрьме Марасси (Carcere di Marassi);
 Процесс против Михаэля Зайферта (Michael Seifert (SS guard)) в Вероне из-за убийства в пересыльном лагере Больцано;
 Процессы военного трибунала в Ла Специа против десяти членов войск СС по факту массового убийства (Marzabotto massacre) в апеннинской общине Марцаботто ( возле Болоньи в Эмилия-Романья:
 Пауля Альберса (Paul Albers (SS-Mitglied)) (88 лет), Йозефа Баумана (82 года), Хуберта Бихлера (87 лет), Макса Ройтмайера (85 лет), Макса Шнайдера (81 год), Хайнца Фрица Трегера (84 года), Георга Вахе (86 лет), Хельмута Вульфа (84 года), Адольфа Шнайдера (87 лет) Курта Шпилера (81 год);
 с 29 сентября по 1 октября 1944 года части 16-й моторизованной дивизии СС «Рейхсфюрер СС» и германского вермахта разрушили весь район и убили свыше 770 мирных жителей, согласно некоторым источникам — до 1836 человек, прежде всего стариков, женщин и детей;
 Процессы военного трибунала в Ла Специа против десяти членов войск СС по факту массового убийства в тосканской горной деревне Сант’Анна ди Стаццема (Sant'Anna di Stazzema massacre) в апуанских Альпах возле Лукка, где летом 1944 года было расстреляно более 500 жителей:
 Карл Гроплер (Karl Gropler) — признан виновным
 Георг Раух (Georg Rauch (SS-Mitglied)) — признан виновным
 Герхард Зоммер (Gerhard Sommer) — признан виновным
 Альфред Шёненберг (Alfred Schöneberg) — признан виновным (умер до вынесения приговора)
 Людвиг Хайнрих Зоннтаг (Ludwig Heinrich Sonntag) — признан виновным (умер до вынесения приговора)
 Альфред Матиас Кончина (Alfred Mathias Concina) — признан виновным
 Хорст Рихтер (Horst Richter (SS-Mitglied)) — признан виновным
 Вернер Брус (Werner Bruß) — признан виновным, приговор вступил в силу
 Хайнрих Шендель (Heinrich Schendel) — признан виновным, приговор вступил в силу
 Людвиг Гёринг (Ludwig Göring) — признан виновным, приговор вступил в силу
 Этот приговор, однако, не имеет никакого значения в Германии, таким образом, ни один из осуждённых не понёс никакого наказания. Для вступления приговора итальянского суда в силу необходим приговор германского суда, который считается невероятным.
 Процесс против Вольфганга Эмдена и Курта Шустера в Санта-Мария-Капуа-Ветере из-за массового убийства в Кайаццо (Caiazzo massacre) в провинции Казерта в области Кампания.
 Процесс с 8 июля по 10 декабря 2004 года в Ла Специа против офицера СС Германна Лангера по факту массового убийства в тосканском монастыре Чертоза ди Фарнета (Certosa di Farneta) вблизи города Лукка. Впоследствии было установлено, что монахи укрывали беженцев, среди которых были евреи, и поэтому 60 человек были расстреляны.
 Процесс по факту массового убийства в Кефалонии.
 Процесс по факту массового убийства в Ардеатинских пещерах.

Примечания

Ссылки 
 Minderheitenbericht der Parlamentarischen Kommission zum sogenannten «Schrank der Schande» 
 Portale di Sant’Anna di Stazzema — Die Massaker der Nazis und Faschisten 
 Schrank der Schande, Der Spiegel 23. April 2001 (pdf) 
 Informationen über den Schrank der Schande, agfossoli.de 

Преступления нацистов в Италии
История Италии
Преследование нацистских преступников